Fou
Loufoque et Cie
Société des Loufoques